

Pessoas
Adam Sedgwick
Kyra Sedgwick
Eve Kosofsky Sedgwick
Evelyn Mary Sedgwick Henzell

Localidades
Sedgwick (Arkansas)
Sedgwick (Colorado)
Sedgwick (Kansas)
Condado de Sedgwick,
Sedgwick (Brasil)

Veja também
Sedgewick

Desambiguação